En Pologne 
 Radwanice, siège de la gmina de Radwanice,
 Radwanice, gmina du powiat de Polkowice.
 Radwanice, village du powiat de Wrocław.